Thucydide, homme politique athénien qui devient historien en exil ;
 Thucydide (d'Alopékè), homme politique athénien.

Homonymie d'anthroponyme